Ерыдаг () — вершина Водораздельного хребта Большого Кавказа в Дагестане.
Популярное место альпинизма. Место проведения Чемпионата России по альпинизму в скальном классе 2002 года.

В переводе с лезгинского языка название вершины означает «Красная гора».

Примечания 

Горные вершины Кавказа
Горные вершины Дагестана